Le Tournament of Champions 2002 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2002, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au  février. Jonathon Power remporte son quatrième titre en battant le tenant du titre et tête de série  Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2002
Squash en 2002
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2002
Sport aux États-Unis en février 2002